Мерешти има више значења:

 Мерешти (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Мерешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Мерешти (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији